JM, landcode voor Jamaica volgens de ISO 3166-1-norm
 ISO 3166-2:JM, een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Jamaica
 .jm, achtervoegsel van domeinnamen van Jamaica
 🇯🇲, een Unicode vlagsequentie emoji die gebruikt wordt als regionale indicator voor Jamaica
 #JM, een lied van Broederliefde uit 2017

Zie ook

 JMTV, de regionale televisieomroep van de Guangdongse stadsdistrict Jiangmen